Витез может означать:

 Фамилия
 Витез, Антуан (1930—1990) — французский театральный актёр и режиссёр, педагог и переводчик
 Витез, Янош (ок. 1408—1471) — венгерский архиепископ, канцлер Венгерского королевства.

 Топоним
 Витез — город в Сербии.
 Витез — город в Боснии и Герцеговине.
 Витез — община в Боснии и Герцеговине.

 Другое
 «Витез» — сербский футбольный клуб из города Витез.